Il doppio del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Mitch Sprengelmeyer che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 6-4, 3-6, 7-63.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jeff Coetzee /  Marcos Ondruska (primo turno)

 Neville Godwin /  Damien Roberts (semifinali)
 Brian MacPhie /  Adam Peterson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 2000